Los topónimos Angeriz y Anxeriz pueden hacer referencia a:

 A Anxeriz, aldea española de la parroquia de Gerdiz, del municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
 Angeriz (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Tordoya, provincia de La Coruña, Galicia.
 Angeriz (Lugo), parroquia civil española del municipio de Friol, provincia de Lugo, Galicia.
 Anxeriz, lugar de dicha parroquia.
 Anxeriz, barrio español de la parroquia de Castro de Oro, del municipio de Alfoz, provincia de Lugo, Galicia.